Die Curling-Europameisterschaft 2014 der Männer und Frauen fand vom 22. bis 29. November in Champéry in der Schweiz statt. Titelverteidiger bei den Männern war die Schweiz und bei den Frauen Schweden.

Bei den Männern hat das Team Schweden um den Skip Niklas Edin die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team der Norweger vor den Schweizern.
Bei den Frauen gewann die Schweiz um Skip Binia Feltscher vor Russland und Schottland.

Turnier der Männer

Teilnehmer

Round Robin

Draw 1 
22. November, 11:00

Draw 2 
22. November, 19:00

Draw 3 
23. November, 12:00

Draw 4 
23. November, 20:00

Draw 5 
24. November, 14:00

Draw 6 
25. November, 08:00

Draw 7 
25. November, 16:00

Draw 8 
26. November, 09:00

Draw 9 
26. November, 19:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
27. November, 20:00

Dritter gegen Vierter 
27. November, 20:00

Halbfinale 
28. November, 13:00

Spiel um Platz 3 
28. November, 19:30

Finale 
29. November, 15:00

Endstand

Turnier der Frauen

Teilnehmerinnen

Round Robin

Draw 1 
22. November, 15:00

Draw 2 
23. November, 08:00

Draw 3 
23. November, 16:00

Draw 4 
24. November, 09:00

Draw 5 
24. November, 19:00

Draw 6 
25. November, 12:00

Draw 7 
25. November, 20:00

Draw 8 
26. November, 14:00

Draw 9 
27. November, 09:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
27. November, 20:00

Dritter gegen Vierter 
27. November, 20:00

Halbfinale 
28. November, 13:00

Spiel um Platz 3 
28. November, 19:30

Finale 
29. November, 10:00

Endstand

Weblinks 
 Website der Veranstaltung
 

2014
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Champéry
Curling (Schweiz)